Ромбичният додекаедър е каталаново тяло, чиято повърхина сe състои от 12 ромба. Това тяло има 24 ръба с равни дължини и 14 върха, които са от два типа, тъй като в тях се срещат по три или четири страни. Ромбичният додекаедър е дуален на кубооктаедъра. Той е зоноедър, тоест може да бъде получен като проекция на хиперкуб. Пространството може да бъде плътно запълнено с ромбични додекаедри.

Два ромбични додекаедъра с равни ръбове могат да бъдат доведени до съвпадане, като съвместим който и да било ръб от едното тяло с който и да било ръб от другото тяло.

В минералния свят, решетката на граната е ромбичен додекаедър.

Свързани многостени 

Каталанови тела
Зоноедри